CSSS est un sigle qui signifie:

 Centre de santé et de services sociaux au Québec
 Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés en France
 Commission de la sécurité sociale et de la santé en Suisse
 Contribution Spéciale de Sécurité Sociale en Belgique (un impôt temporaire établi le 01/04/2004 pour combler les besoins de la sécurité sociale. Fin 2011, il existe toujours.)

Sigle de 4 caractères
Code